Luigi Leone (XIX secolo–XX secolo) – imprenditore italiano
 Luigi Leone (1858-1938) – scrittore e politico italiano
 Luigi Leone (1911-1942) – calciatore italiano
 Luigi Leone (1964) – pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano